–Celmins ist ein aus dem Lettischen stammender Name (lett. Celmiņš), gebildet als Diminutiv von Celmis, einem Gefährten des Zeus. 

Celmins ist der Familienname folgender Personen:
 Gustavs Celmiņš (1899–1968), lettischer Politiker und Nationalist
 Hugo Celmiņš (1877–1941), lettischer Politiker
 Vija Celmins (* 1938), amerikanischen Malerin und Grafikerin lettischer Abstammung